Flamandzki Międzynarodowy Festiwal Filmowy (niderl.: Internationaal Filmfestival van Vlaanderen) - festiwal filmowy, kładący akcent na znaczenie muzyki w dziele filmowym, odbywający się w Gandawie w Belgii od 1974 roku.

Gandawa